Amma – południowoindyjskie słowo oznaczające matkę
 amma – hebrajska jednostka długości
 Amma – bóg afrykańskiego ludu Dogonów